Mainardi ist der Familienname folgender Personen: 

 Agostino Mainardi (1482–1563), italienischer Reformator
 Bastiano Mainardi (1460–1513), italienischer Maler
 Elisa Mainardi (1930–2016), italienische Schauspielerin
 Enio Mainardi (1935–2020), brasilianischer Werbeunternehmer, Journalist und Lyriker
 Enrico Mainardi (1897–1976), italienischer Musiker
 Enzo Mainardi (1898–1983), italienischer Dichter und Maler des Futurismus
 Gaspare Mainardi (1800–1879), italienischer Mathematiker